Benjamim de A. Carvalho foi professor novecentista da Universidade do Brasil e arquiteto do Estado da Guanabara. Foi autor de um dos mais importantes livros de desenho em língua portuguesa, o Desenho Geométrico, que teve sua primeira edição em 1959, a segunda em 65 e a terceira em 67, tendo sido reimpresso anualmente até 1982.

Publicações
 Desenho Geométrico, Ed. Ao Livro Técnico, São Paulo: 1982.
 Os Dois Mais Modernos Conceitos do Desenho. Atualidades. Ano IV. 1953. Nº 19.

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Arquitetos do Rio de Janeiro (estado)